Сезон Высшей лиги КВН 1986/1987 годов — первый сезон возрождённого телевизионного КВН.

После объявления в апреле 1985 года Перестройки пришла идея возродить телевизионный КВН, который был закрыт в 1972 году. Авторами идеи стали Андрей Меньшиков, капитан команды МИСИ 60-х, и Борис Салибов, драматург, который играл в то время за одесскую команду. Разрабатывая идею, они посоветовались с основателями КВН Альбертом Аксельродом, Сергеем Муратовым и Михаилом Яковлевым и пригласили на роль ведущего Александра Маслякова. Сначала Салибов предложил, чтоб КВН вели два компьютера: «Саша» и «Света», но идея не была принята. У нового КВН появился новый гимн — песня «Снова в нашем зале» на слова Салибова и мелодию Владимира Шаинского, премьера которой состоялась перед началом второй игры в исполнении автора музыки и участников команды МИСИ.

В каждой игре проводились новые эксперименты и пробовались новые конкурсы. Руководителем и режиссёром был назначен Меньшиков, вместе с Салибовым он разрабатывал идеи для сценариев игр. Масляков в первом сезоне был не только ведущим, но и редактором.

В сезон было решено пригласить шесть команд, которых Салибов и Меньшиков выбрали из 70 просмотренных, причём шестая команда определилась уже после проведения двух первых игр сезона. Ей стала команда Московского химико-технологического института, которой предстояло встретиться с командой Одесского государственного университета. Свою первую игру москвичи проиграли, но смогли всё таки пробиться в полуфинал, выиграв в утешительной игре у команд Севастопольского приборостроительного и Московского инженерно-строительного институтов. В полуфинале «химики» одержали очередную победу, на этот раз над командой Уральского политехнического института, и вышли в финал, где опять встретились с командой Одессы, обыгравшей в своём полуфинале Воронежский инженерно-строительный институт. Как и в четвертьфинале, одесситы вновь обыграли МХТИ, став первыми чемпионами возрождённого Клуба весёлых и находчивых.

Состав 
В сезон Высшей лиги 1986/1987 были приглашены шесть команд:

 МИСИ (Москва)
 ВИСИ (Воронеж)
 СПСИ (Севастополь)
 Уральские дворники (Свердловск) — выступали под названием УПИ, название «Уральские дворники» появилось в сезоне 1989 года
 Одесские джентльмены (Одесса) — официально выступали под названием ОГУ, название «Клуб джентльменов Одесского государственного университета», или просто «Одесские джентльмены» в последующих сезонах тоже стало официальным
 МХТИ (Москва)

Чемпионом сезона стала команда КВН «Одесские джентльмены».

Игры

Четвертьфиналы 
Первый четвертьфинал

Результат игры:
 ВИСИ
 МИСИ

 Игру вели «секунданты» от обеих команд: Светлана Золотарёва (ВИСИ) и Роман Кукшев (МИСИ). Сам Масляков всю игру работал в качестве комментатора для телезрителей, и на сцену вышел только в конце игры.
 Члены жюри сидели в отдельной комнате и смотрели выступления команд по телевизору. Вместо оценок каждый член жюри голосовал за ту или иную команду. Команда, набравшая большинство голосов, получала один балл за конкурс.
 В начале эфира были показаны фрагменты КВН 60-х годов и фрагменты интервью о КВН со случайными прохожими, а также со знаменитостями: Элем Климов, Николай Озеров, Геннадий Хазанов, Светлана Жильцова. Затем были показаны номер «КВН '86 о КВН '68» в исполнении команды КВН МИСИ, фрагменты заявок от команд МАИ, МЭИ и МИНХиГП, и заявка команды ОГУ полностью.
 Капитанский конкурс капитаны играли с помощниками. От команды МИСИ: Алексей Лытаев и Алексей Ёрш. От команды ВИСИ: Олег Песков и Виктор Трофимов.
 В своём домашнем задании команда ВИСИ показала номер «Вываливай!»

Второй четвертьфинал

Результат игры:
 УПИ
 СПСИ

 Перед игрой состоялась премьера песни «Мы начинаем КВН», сразу ставшей гимном клуба.
 Игру вели Александр Масляков и участницы команды МИСИ Надежда Куприянова и Ольга Коняхина.
 В жюри присутствовали два представителя от команд-участниц первой игры — Артур Шедловский от команды МИСИ и Виктор Трофимов от команды ВИСИ.
 Вместо оценок каждый член жюри голосовал за ту или иную команду. Команда, набравшая большинство голосов, получала один балл за конкурс.
 Игра началась с приветствия на тему «Вступлю в КВН». Оно не оценивалось.
 Своё выступление на этой игре показали и команда МИСИ.
 Капитанский конкурс играли Александр Белов (УПИ) и Геннадий Трегубов (СПСИ).
 За команду УПИ выступал Вадим Самойлов, будущий сооснователь группы «Агата Кристи», исполнив несколько песен в различных конкурсах, в том числе и песню «Здравствуй, здравствуй, КВН».
 В конкурсе подарков каждая из команд должна была подарить соперникам необычный товар. Соперники должны были придумать сценку, посвящённую этому товару. Команда СПСИ показала номер «Holidays in Prostokvashino» — рекламный ролик упора для обуви под названием «жук-рогач», предложенного командой УПИ.

Третий четвертьфинал

Результат игры:
 Одесские джентльмены
 МХТИ

 Игру вели Александр Масляков и участница команды МИСИ Надежда Куприянова.
 В жюри присутствовали два представителя от команд-участниц второй игры — Александр Белов от команды УПИ и Геннадий Трегубов от команды СПСИ.
 Вместо оценок каждый член жюри голосовал за ту или иную команду. Команда, набравшая большинство голосов, получала один балл за конкурс.
 Игра началась с внеконкурсного приветствия.
 Капитанский конкурс играли Светослав Пелишенко (ОГУ) и Михаил Марфин (МХТИ).
 В конкурсе «Добро пожаловаться» одесситы показали свою «Чёрную кошку», пародию на фильм «Место встречи изменить нельзя».
 В домашнем задании одесситов Ян Левинзон выступил с монологом «Красота — страшная сила».

По итогам трёх первых игр в полуфиналы прошли три победителя. Четвёртый полуфиналист определился в утешительной игре между проигравшими командами.

Утешительная игра 

Результат игры:
 МХТИ
 СПСИ
 МИСИ

 Эфир начался с видеономера команды КВН журфака МГУ, которая ответила на критику КВН в газетах.
 На этот раз конкурсы игрались в случайном порядке. Каждый из капитанов команд подходил к Маслякову и выбирал билет, на котором было написано, какой конкурс будет следующим. Домашние задания команд игрались между конкурсами.
 Это первая игра возрождённого КВН, в которой были использованы таблички с оценками. У членов жюри были только три таблички: «Удовлетворительно» (3), «Хорошо» (4) и «Отлично» (5).
 Также, впервые в возрождённом КВН состоялась игра с участием более двух команд.
 На игре с заявкой выступили команды НГУ и БСХИ.
 Капитанский конкурс играли Геннадий Трегубов (СПСИ), Всеволод Титов (МИСИ) и Михаил Марфин (МХТИ).
 В рамках конкурса «Добро пожаловаться» команда СПСИ показала второй номер из серии фильмов с дубляжём на русский язык — на этот раз это была пародия на итальянский сериал «Спрут».
 На этой игре команда МХТИ показала пародию на Михаила Жванецкого («Маленький Жванецкий»).
 Это единственная игра Высшей лиги, в которой не была сыграна ни одна из вариаций конкурса «приветствие» (вроде обычной «визитной карточки», внеконкурсного «приветствия» или «фристайла»).

Полуфиналы 
Первый полуфинал

Результат игры:
 МХТИ
 УПИ

 На разминке команды играли за 0,1 балла.
 Музыкальный конкурс был импровизационным. Каждая команда должна была написать песню на мелодию, предложенную соперником, а также предложить вариант на собственную мелодию. В этом конкурсе команда МХТИ спела «Песню об очереди». После выступлений команд к роялю вышел Владимир Шаинский и предложил свой вариант песни на мелодию, написанную москвичами.
 На этой игре команда УПИ показала домашнее задание «Молодёжное кафе».
 Капитанский конкурс играли Михаил Марфин (МХТИ) и Леонид Ямпольский (УПИ).

Второй полуфинал

Результат игры:
 Одесские джентльмены
 ВИСИ

 На игре с заявкой выступила команда МФТИ.
 В конкурсе «Театральные премьеры» ВИСИ показали пьесу «Приключения мультипликационных героев в „ужасной Америке“». ОГУ показали номер «Выборы Ивана Ивановича», который по причинам цензуры того времени чуть не вырезали из эфира:
Едкая пародия на выдвижение кандидата, которого не знают ни выдвигающие, ни выбирающие, в таком виде, в каком она была показана на игре, в эфир выйти, конечно, не могла. И ситуация при монтаже была исправлена поистине нетривиальным образом. Надо сказать, что цензура в КВНе в том самом первом сезоне была умопомрачительная. Вырезать этот конкурс можно было только целиком, против чего телевизионная группа встала насмерть. И тогда начальство предложило не вырезать, а дополнить!..
— Как? Вновь поставить декорацию, собрать зал, вызвать команду?..
— Вам виднее — вы люди опытные.
Ничего — дополнили. Вызвали двоих членов одесской команды, которые на крупном-крупном плане, не позволявшем разглядеть фон, сказали о том, как нехорошо подчас у нас ещё проводятся выборы в комсомольских организациях: С этого момента и начиналась в эфире сценка, которая через мгновение не оставляла у зрителя никаких сомнений в том, что ни о каком комсомоле в ней речи нет.
 Капитанский конкурс играли Светослав Пелишенко (ОГУ) и Олег Песков (ВИСИ).

Финал 

Результат игры:
 Одесские джентльмены
 МХТИ

Команда «Одесские джентльмены» стала первым чемпионом возрождённой Высшей лиги КВН.

 Капитанский конкурс играли Михаил Марфин (МХТИ) и Светослав Пелишенко (ОГУ).
 Эльдар Рязанов за приветствие поставил команде МХТИ «4» из-за монолога в стиле Жванецкого, и в своей речи после этого конкурса советовал отменить все домашние заготовки, так как, по его мнению, многие тексты могут быть написаны профессионалами.
 Это первая игра, которая не закончилась домашним заданием. Игры КВН проводились в подобном формате до полуфиналов следующего сезона.
 В спортивном конкурсе команды должны были придумать мировые рекорды, которые можно установить с помощью предложенных им предметов спортивного инвентаря. В конкурсе ассоциаций участники команд по очереди должны были предлагать сопернику слова, на которые нужно было придумать ассоциацию и объяснение к ней.
 В конце игры команда МХТИ спела прощальную песню «Это не прощание».
 Одесситы получили главный приз сезона — телевизор.

Члены жюри 
В сезоне 1986/1987 игры Высшей лиги КВН судили 38 человек.
6 игр

 Ярослав Голованов
 Юрий Макаров
 Эдуард Успенский

5 игр

 Виталий Песков

4 игры

 Борис Салибов
 Владимир Шаинский

3 игры

 Гарри Каспаров
 Юрий Рост

2 игры

 Александр Иванов
 Андрей Кнышев
 Олег Пивоваров

1 игра

 Альберт Аксельрод
 Ефим Аглицкий
 Аркадий Арканов
 Александр Белов
 Александр Ворошило
 Андрей Дементьев
 Светлана Жильцова
 Фазиль Искандер
 Виталий Коротич
 Андрей Меньшиков
 Андрей Миронов
 Сергей Муратов
 Евгений Окс
 Сергей Рогожкин
 Владислав Ромин
 Юрий Ростовцев
 Эльдар Рязанов
 Алексей Сивицкий
 Владимир Соловьёв
 Юрий Тимянский
 Всеволод Титов
 Геннадий Трегубов
 Виктор Трофимов
 Валерий Хаит
 Артур Шедловский
 Николай Шкопоров
 Михаил Яковлев

Примечания